Аркас может иметь следующие значения:

Фамилия 
() — греческая фамилия:
 Аркас, Захар Андреевич (1793—1866) — русский морской офицер, генерал-лейтенант, историк и археолог.
 Аркас, Иван Андреевич (1801—1839) — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 5090; 3 декабря 1834.
 
 Аркас, Хорхе (род. 1992) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.

Топоним 
 Аркас — село, Буйнакский район Дагестана.
 Аркас-дель-Вильяр — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

См. также 
 Аркад — персонаж мифов Древней Греции.

Примечания